Picún Leufú kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Picún Leufú, kommun, Neuquén, 
 Picún Leufú (kommunhuvudort i Argentina), Neuquén, 

Robotskapade Argentinaförgreningar